Pfahlbaumuseum bezeichnet
 das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee in Deutschland
 das Pfahlbaumuseum Lüscherz am Bielersee in der Schweiz
 das Pfahlbaumuseum Mondsee im Heimatmuseum Mondsee im Salzkammergut in Österreich
 das Pfahlbaumuseum Ledrosee im Trentino in Italien